Dalibor (keresztnév)
Dalibor (opera)